Diese Liste beinhaltet alle Teams, die je einen Wagen in der DTM (Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft und Deutsche Tourenwagen-Masters) am Start hatten. Nicht berücksichtigt sind unbekannte Teams.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Weblinks 
 Auflistung bei motorsport-total.com

!
Liste (Motorsport)